Анна Свирщи́нская, иногда Свирщи́ньская (, 7 февраля 1909, Варшава, Российская империя — 30 сентября 1984, Краков) — польская поэтесса, , переводчик, автор книг для детей.

Биография 
Дочь художника Яна Сверщинского (официальное написание её фамилии через букву «и» — результат ошибки в записи о рождении). Закончила отделение полонистики Варшавского университета.

Дебютировала в печати в 1930 году, первая книга «Стихи и проза» была издана на средства автора в 1936 году. В том же году была принята в Союз писателей Польши. Работала редактором, писала стихи и прозу для детей. Годы войны (до октября 1944 года) жила в оккупированной Варшаве. Её стихотворная драма «Орфей» (1943) получила премию на подпольном литературном конкурсе. Принимала участие в Варшавском восстании, была санитаркой.

После поражения повстанцев чудом уцелела, была взята в плен, два часа простояла у стенки, ожидая расстрела, затем пришёл немецкий офицер и распорядился расстрелять всех мужчин и отпустить женщин. Смогла бежать из города, пешком перебралась в Краков, где и прожила всю оставшуюся жизнь. Работала на радио, писала сценарии анимационных фильмов, переводила оперные либретто, обрабатывала для сцены классическую прозу («Монахиня» Дидро, «Госпожа Бовари» Флобера и др.).

С 1951 года занималась только литературой. Вторая книга её стихов вышла в 1958 году. Последнее двадцатилетие жизни стало для Свирщинской временем творческого расцвета.

Муж Ян Адамский, актёр, заслуженный деятель культуры Польши .

Творчество 
Поэтическое творчество Свирщинской определено темой пережитых ею и страной военных испытаний и её ролью женщины, или, как она предпочитала писать, бабы («Я — баба» называлась книга её стихов 1972 года). Редкая прямота и глубина в раскрытии обеих тем — а, по сути, единой темы — сделала Свирщинскую, по общему признанию публики и критики, одним из крупнейших и наиболее своеобразных польских поэтов XX столетия.

Избранные произведения

Стихотворения 
 Wiersze i proza (1936)
 Liryki zebrane (1958)
 Czarne słowa (1967)
 Wiatr (1970)
 Jestem baba (1972)
 Poezje wybrane (1973)
 Budowałam barykadę (1974)
 Szczęśliwa jak psi ogon (1978)
 Wybór wierszy (1980)
 Poezje (1984)
 Teatr poetycki (1984)
 Cierpienie i radość (1985)
 Kobiety, baby (1988)
 Czysta rozkosz (1992)
 Radość i cierpienie. Utwory wybrane (1993)
 Ogromniejąca perła samotności: poezja (1996)
 Poezja (1997, составление Чеслава Милоша)
 Liryki najpiękniejsze (1999)
 Jestem baba. Wiersze z różnych lat (2000)

Драмы 
 Śmierć Orfeusza (1938)
 Orfeusz. Sztuka w 3 aktach (1943)
 Ostrożny. Sztuka w 2 odsłonach (1946)
 Strzały na ulicy Długiej (1947)
 Odezwa na murze (1951, премия Министерства культуры и искусства)
 Czerwone sztandary (1952)
 Życie i śmierć (1956)
 Trzy kobiety i ja (1960)
 Miałem dwie żony (1963)
 Śmierć w Kongo (1963)
 Kiedy rzeka była źródłem (1967)
 Mama płaci alimenty (1967)

Публикации на русском языке 
 Стихи / Пер. с польск. и вступл. Н. Астафьевой // Иностранная литература, 1973, № 10, с.52-60
 Стихи о Варшавском восстании // Иностранная литература, 1989, № 8, с. 108—114
 [Стихи] // Польские поэты / Сост. и предисл. А. Базилевского; Ред. Ю. Мориц. М.: Радуга, 1990, с.13-76.
 Стихи // Н. Астафьева, В. Британишский. Польские поэты XX века. Антология. Т. I. СПб.: Алетейя, 2000, с. 298—322
 [Стихи] // Астафьева Н. Польские поэтессы. Антология СПб.: Алетейя, 2002, с.206-257
 Небо оплёванных / Niebo oplutych / Сост. А. Базилевский. М.: Вахазар, 2011. 104 с.

Признание 
Полный кавалер Ордена Возрождения Польши (1957, 1975), лауреат премии Кракова (1976) и других наград. Стихотворения Свирщинской на английский язык перевёл Чеслав Милош (1985, 1986), он же написал книгу о поэтессе — «Какой гость у нас был» (1996 год, 2-е издание в 2003 году).

Литература 
 Miłosz Cz. Jakiegoż to gościa mieliśmy: o Annie Świrszczyńskiej. Kraków: Znak, 2003
 «Gdzie jestem ja sama»: o poezji Anny Świrszczyńskiej/Renata Stawowy, ed. Kraków: Universitas, 2004
 Ingbrant R. From her point of view: woman’s anti-world in the poetry of Anna Świrszczyńska. Stockholm: Stockholm University, 2007
 Британишский В. Речь Посполитая поэтов. Очерки и статьи. СПб: Алетейя, 2005, с.402-412
 Чеслав Милош. Об Анне Свирщинской

Ссылки 

 http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_swirszczynska_anna 
 http://www.tat.pl/autor.php?id=834

Поэты Польши XX века
Драматурги Польши
Участники Варшавского восстания 1944 года
Женщины Польши в войнах